

Geografia
 Ceciliano – frazione del comune di Arezzo (Toscana)
 Ciciliano – comune della provincia di Roma (Lazio)

Persone
 Ceciliano – politico romano, prefetto del pretorio d'Italia
 Ceciliano – vescovo di Cartagine avversato dai donatisti

Altro 

 Movimento Ceciliano, movimento di riforma della musica sacra della Chiesa cattolica a cavallo tra XIX e XX secolo.